Galong La kan syfta på följande platser:

Kina 

 Garlung La, bergspass, Tibet, 
 Galung La, bergspass, Tibet, 

Robotskapade Kinaförgreningar